Villa San Martín puede referirse a:

Villa San Martín, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina; o
Villa San Martín, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.
Villa San Martín, localidad ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, México.